Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2006/07 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2006/07 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während die erste Mannschaft des Koninklijke Brugse Schaakkrings mit 11 Spielern auskam, setzte die erste Mannschaft von Eynatten 24 Spieler ein. Insgesamt kamen 220 Spieler zum Einsatz, von denen 14 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 11 Partien war Ekrem Cekro (Liège), 8,5 Punkte aus 10 Partien erzielte Ilja Zaragatski (Namur). Insgesamt erreichten 15 Spieler 100 %. Neben 10 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Sébastien Feller (Namur) mit 6 Punkten aus 6 Partien, Thomas Fiebig, Carl-Christian Buhr (beide Eupen), Arnaud Hauchard (Charleroi) und Michail Saizew (Eynatten) mit jeweils 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, CUB = Kuba, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISL = Island, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SWE = Schweden, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

Royal Namur Echecs

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Cercle des Echecs de Charleroi

KSK 47 Eynatten II. Mannschaft

KSK 47 Eynatten I. Mannschaft

Koninklijke Brugse Schaakkring I. Mannschaft

Boey Temse

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Borgerhoutse SK

Schaakclub Leuven Centraal

Koninklijke Brugse Schaakkring II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/ niederländisch)

Schach (Belgien)
Interclubs
Schach 2006
Schach 2007